

Films de cinéma et de télévision 
 Le Bon Numéro, téléfilm français réalisé par Marcel Cravenne (1959) ;
 Le Bon Numéro, film français (1964) ;
 Le Bon Numéro, film franco-américain réalisé par Nora Ephron  (2000) ;

Jeux télévisés 
 Le Bon Numéro, un jeu des années 1960 diffusé à la télévision française